Појам Ана од Бранденбурга може да се односи на:
 Ана од Бранденбурга (1487—1514),
 Ана од Бранденбурга, војвоткиња Мекленбурга,
 Ана од Бранденбург-Ансбаха,
 Ана Катарина од Бранденбурга
 Ана од Саксоније, изборница од Бранденбурга